Binary translation processor, zie binaire vertaling
 Partij Onafhankelijk Turkije (Bağımsız Türkiye Partisi, BTP)
 Boston Tea Party
 Boston Tea Party (politieke partij)